Nyírő Gyula (1895–1966) orvos, elme-ideggyógyász, egyetemi tanár
 Nyírő Gyula (1924–2005) éremművész, szobrász